Штоца́йм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 30 км на південний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 402 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1046,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки

Посилання 

 Штоцайм на сайті французького Національного інституту географії
 Штоцайм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Штоцайм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Штоцайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Штоцайм на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн